Kamashi (woreda)
 Kamashi (zone)